TTR ist die Abkürzung für:

 Table Tennis Review
 Technologiepark Tübingen-Reutlingen
 Thermal transfer ribbon, siehe Thermodruck#Thermotransferdruck
 Ticket to Ride World Snowboard Tour
 time in therapeutic range, Begriff aus der Pharmakologie; Zeit(anteil), in dem der Wirkspiegel eines Medikaments im gewünschten Zielbereich liegt
 Tischtennis Rating, eine Maßzahl für die Stärke eines Tischtennisspielers gemäß der Joola Rangliste
 Tonopah Test Range, eine Militäranlage in Nevada (USA)
 Tonträger Records, ein österreichisches Plattenlabel
 Total-thermic-resistent, Summe aller Wärmewiderstände in Bezugsrichtung
 Transthyretin, ein am Transport von Schilddrüsenhormonen beteiligtes Protein 
 Trinidad and Tobago Regiment
 Trix Twin Railway, die englische Version der Trix Express Modelleisenbahn
 Trossingen Bahnhof nach DS 100
 Type-Token-Relation, ist ein linguistisches Verfahren, zur Bestimmung der Relation zwischen Reichhaltigkeit des Vokabulars und Textlänge.

TTR